Cromwell – miasto w Nowej Zelandii
 Cromwell – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Cromwell – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Cromwell – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Cromwell – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Cromwell – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
 Cromwell – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Seminole
Gminy w USA:
 Cromwell (ang. Cromwell Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Cromwell (ang. Cromwell Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Cromwell (ang. Cromwell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Cromwell (ang. Cromwell Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon

Ludzie o nazwisku Cromwell:
 Thomas Cromwell – doradca królewski (ok. 1485–1540)
 Oliver Cromwell – lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii (1653–58), krewny Thomasa
 Richard Cromwell – syn Olivera, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii (1658–59)
 James Cromwell – amerykański aktor
 Chad Cromwell – perkusista amerykański
Inne:
 Mk VIII Cromwell – brytyjski czołg
 Cromwell – film z 1970 roku
 Cromwell – utwór poetycki dziewiętnastowiecznego angielskiego poety Matthew Arnolda